«Зверь, выходящий из моря» — фильм литовского режиссёра Витаутаса Жалакявичюса, снятый в 1992 году по рассказу Евгения Замятина «Наводнение».
 Зверь, вышедший из моря — персонаж книги Откровение.